Асеева — значения:

 Женская форма русской фамилии 
 Асеева, Людмила Павловна (более известна под фамилией Громова; род. 1942) — советская гимнастка, олимпийская чемпионка 1964, заслуженный мастер спорта СССР, тренер-преподаватель.
 Асеева, Надежда Юрьевна (род. 1990) — российская конькобежка, чемпионка России в спринтерском многоборье.
 Асеева, Ольга Михайловна (более известна под фамилией Казакова; род. 1968) — российский политик, экс-министр культуры Правительства Ставропольского края, член фракции «Единая Россия». Топоним 
 Асеева — деревня, Болховский район, Орловская область, Россия.

 См. также 
 Улица Асеева